Das Brisbane International 2018 presented by Suncorp war ein Tennisturnier der Damen in Brisbane. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 31. Dezember 2017 bis 6. Januar 2018 statt, parallel zu den WTA-Turnieren in Shenzhen und Auckland, beides Turniere der Kategorie International.

Titelverteidigerinnen waren Karolína Plíšková im Einzel und die Paarung Bethanie Mattek-Sands/Sania Mirza im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Brisbane International 2018 fand vom 29. bis 31. Dezember 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Brisbane